TKU kan betyda:
 Musikgruppen The Kristet Utseende
Dànjiang Dàsyúe, ett universitet på Taiwan, engelskt namn Tamkang University
Tōkyō keizai daigaku, ett universitet i Japan, engelskt namn Tokyo Keizai University
leet för thank you (engelska, ’tack’)
IATA-koden för Åbo flygplats